Idaho kan syfta på:

 Idaho – en delstat i regionen Pacific Northwest i USA 1890–
 Idahoterritoriet – ett amerikanskt territorium 1863–1890
 Idaho County – ett county i delstaten Idaho
 Idaho City, Idaho – en stad i Boise County i delstaten Idaho
 Idaho Falls – en stad (city) i Bonneville County i delstaten Idaho

Kultur
 Idaho – originaltitel för en amerikansk film från 1943 regisserad av Joseph Kane, se Roy vid gränspolisen
 IDAHO – för att för fram HBQT rättigheter, se International Day Against Homophobia

Musik
 Idaho (musikgrupp) – ett Kalifornienbaserat slowcoreband

Se även
 Idaho Creek – flera vattendrag
 Idaho Hill – flera kullar
 Idaho Lake – flera sjöar
 Idaho Peak – flera bergstoppar